Крайский — фамилия; имеет женскую форму Крайская.
 Крайский, Алексей Петрович (Кузьмин; 1891—1941) — русский советский поэт, прозаик и драматург, литературный критик.
 Крайский, Бруно (1911—1990) — австрийский государственный деятель.
 Крайский, Пётр Николаевич (в монашестве Порфирий; 1707—1768) — епископ Русской православной церкви, епископ Суздальский, епископ Коломенский и Каширский, епископ Белгородский и Обоянский.
 Крайский, Симеон (в монашестве Сильвестр; ум. 1712) — епископ Русской православной церкви, митрополит Смоленский и Дорогобужский.

См. также 
 Крайский сельсовет